Kahala (Koigi), een plaats in de Estlandse gemeente Koigi, provincie Järvamaa
 Kahala (Kuusalu), een plaats in de Estlandse gemeente Kuusalu, provincie Harjumaa
 Kahala (Türi), een plaats in de Estlandse gemeente Türi, provincie Järvamaa